Die Corynidae sind eine ausschließlich im Meer lebende Familie der Hydrozoen (Hydrozoa) aus dem Stamm der Nesseltiere (Cnidaria). Es handelt sich um eine größere Familie mit etwa 60 Arten in elf Gattungen.

Merkmale 
Die Hydroidpolypen bilden monomorphe Kolonien, die sich aus einer Kruste oder kriechenden Stolonen erheben; sie können verzweigt oder unverzweigt sein. Die Hydranthen besitzen einen Kranz capitatet Tentakel um den Mund herum, sowie weitere capitate Tentakel, die unregelmäßig verteilt oder in weiterer Kränzen angeordnet sein können. Gelegentlich treten unterhalb der capitaten Tentakeln auch filiforme Tentakel auf, die sensorische Funktion haben. Die Gonophoren können sessile Sporensäcke, sessile Eumedusoide oder freie Medusen sein. Gelegentlich sind die Gonophoren sogar komplett reduziert und die Geschlechtsprodukte entwickeln sind in der Wand der Hydranthen. Das Cnidom besteht, soweit bekannt, aus Stenotelen mit oder ohne Isorhizen oder Mastigophoren. 

Die Meduse besitzt einen glockenförmigen Schirm mit oder auch ohne apikaler Kammer. Nesselzellenreihen sind nicht vorhanden. Das Manubrium ist röhrenförmig oder zylindrisch, der Mund einfach und rundlich. Es sind vier radiale Kanäle und ein Ringkanal vorhanden. Die Meduse besitzt vier Tentakelknospen mit gastrodermalen Kammern und zwei bis vier hohlen, etwa gleichen randlichen Tentakeln. Das Cnidom entspricht weitgehend dem Cnidom der Polypen, jedoch sind zusätzlich Desmoneme vorhanden. Die Gonaden schließen die äußere Wand des Manubriums komplett ein, sie können in ein oder zwei Ringen angeordnet sein. Meist sind abaxial liegende Ocelli auf den Tentakelknospen vorhanden.

Geographisches Vorkommen und Lebensweise 
Die Familie kommt weltweit in allen Meeren vor. Sie leben bevorzugt in flacheren Gewässern.

Systematik 
In einer neuen Arbeit von Nawrocki et al. (2010) wird die Familie Corynidae phylogenetisch untersucht und neu gegliedert. Dadurch ergeben sich gegenüber Bouillon et al. (2006) einige Abweichungen im systematischen Umfang der Familie. Die Familien Polyorchididae und Codonidae werden als Synonyme von Corynidae betrachtet, die Gattungen und Arten dieser Familien werden zu den Corynidae transferiert. In dieser Arbeit wird außerdem Stauridiosarsia Mayer, 1910 wieder als selbständige Gattung betrachtet und einige Arten, die bisher zu den Gattungen Coryne und Sarsia gestellt wurden, in diese Gattung transferiert. Die folgende Übersicht folgt der World Hydrozoa Database.
 Familie Corynidae Johnston, 1836
 Bicorona Millard, 1966 
 Bicorona elegans Millard, 1966 
 Cladosarsia Bouillon, 1978
 Cladosarsia capitata Bouillon, 1978
 Cladosarsia gulangensis Xu & Huang, 2006
 Cladosarsia minima Bouillon, 1978
 Cladosarsia quanzhouensis Huang, Xu, Lin, & Qiu, 2008
 Codonium Haeckel, 1879
 Codonium prolifera (Forbes, 1848)
 Coryne Gaertner, 1774
 Coryne brevicornis Bonnevie, 1898
 Coryne caespes Allman, 1871
 Coryne conferta Allman, 1876
 Coryne dubia Ritchie, 1907
 Coryne epizoica Stechow, 1921
 Coryne eximia Allman, 1859
 Coryne filiformis Rees, 1936
 Coryne fucicola (de Filipi, 1866)
 Coryne graeffei Jickeli, 1883
 Coryne hincksi Bonnevie, 1898
 Coryne japonica (Nagao, 1962)
 Coryne longicornis Bonnevie, 1898
 Coryne muscoides (Linnaeus, 1761)
 Coryne pintneri Schneider, 1897
 Coryne pulchella (Allman, 1865)
 Coryne pusilla (Gaertner, 1774)
 Coryne tricycla
 Coryne uchidai Stechow, 1931
 Coryne vanbenedeni 
 Dicyclocoryne Annandale, 1915
 Dicyclocoryne filamentata (Annandale, 1907) 
 Nannocoryne Bouillon & Grohmann, 1994
 Nannocoryne mammylia Bouillon & Grohmann, 1995 
 Polyorchis Agassiz, 1862
 Polyorchis karafutoensis Kishinouye, 1910
 Polyorchis montereyensis Skogsberg, 1948
 Polyorchis penicillatus (Eschscholtz, 1829)
 Polyorchis haplus Skogsberg, 1948 (nomen dubium)
 Sarsia Lesson, 1843
 Sarsia apicula (Murbach & Shearer, 1902)
 Sarsia bella Brinckmann-Voss, 2000
 Sarsia coccometra Bigelow, 1909
 Sarsia densa (Hartlaub, 1897)
 Sarsia gracilis Browne, 1902
 Sarsia hargitti Mayer, 1910
 Sarsia lovenii (M. Sars, 1846)
 Sarsia medelae Gili, Lopez-Gonzalez & Bouillon, 2006
 Sarsia minima von Lendenfeld, 1884
 Sarsia occidentalis (Fewkes, 1899)
 Sarsia occulta Edwards, 1978
 Sarsia piriforma Edwards, 1983
 Sarsia polyocellata Uchida, 1927
 Sarsia princeps (Haeckel, 1879)
 Sarsia striata Edwards, 1983
 Sarsia tubulosa (M. Sars, 1835)
 Sarsia viridis Brinckmann-Voss, 1980  
 Slabberia Forbes, 1846
 Slabberia halterata (Forbes, 1846)
 Slabberia simulans (Bouillon, 1965)
 Slabberia strangulata (McCrady, 1859) 
 Scrippsia Torrey, 1909 
 Scrippsia pacifica Torrey, 1909
 Spirocodon Haeckel, 1868
 Spirocodon saltatrix (Tilesius, 1818)
 Stauridiosarsia Mayer, 1910
 Stauridiosarsia baukalion (Pagès, Gili & Bouillon, 1992)
 Stauridiosarsia bicircella (Rees, 1977)
 Stauridiosarsia cliffordi (Brinckmann-Voss, 1989)
 Stauridiosarsia gemmifera (Forbes, 1848)
 Stauridiosarsia marii (Schierwater & Ender, 2000)
 Stauridiosarsia nipponica (Uchida, 1927)
 Stauridiosarsia ophiogaster (Haeckel, 1877)
 Stauridiosarsia producta (Wright, 1858)
 Stauridiosarsia reesi (Vannucci, 1956)
 Stauridiosarsia  spongicola (Anger, 1972)

Phylogenie 
Die innere Phylogenie der Corynidae wurde vor kurzem von Nawrocki et al. (2010) untersucht. Die Cladonematidae stellten sich dabei als die Schwestergruppe der Corynidae heraus. Nicht in die Untersuchung mit einbezogen werden konnten aber die Gattungen Bicorona, Cladosarsia, Nannocoryne und Dicyclocoryne. Ohne diese Gattungen sieht der Stammbaum wie folgt aus:

Quellen

Literatur 
 Jean Bouillon, Cinzia Gravili, Francesc Pagès, Josep-Maria Gili und Fernando Boero: An introduction to Hydrozoa. Mémoires du Muséum national d' Histoire naturelle, 194: 1-591, Publications Scientifiques du Muséum, Paris 2006 ISBN 978-2-85653-580-6
 Marymegan Daly, Mercer R. Brugler, Paulyn Cartwright, Allen G. Collin, Michael N. Dawson, Daphne G. Fautin, Scott C. France, Catherine S. McFadden, Dennis M. Opresko, Estefania Rodriguez, Sandra L. Romano & Joel L. Stake: The phylum Cnidaria: A review of phylogenetic patterns and diversity 300 years after Linnaeus. Zootaxa, 1668: 127–182, Wellington 2007  Abstract - PDF

Online 
 Hydrozoa Directory

Einzelnachweise

Weblinks 

 World Register of Marine Species

Hydrozoen
Hydrozoa